Castello di Marsiliana, situato nella frazione di Marsiliana d'Albegna nel comune di Manciano (GR).

Castello di Marsiliana, situato nel territorio comunale di Massa Marittima (GR).